Бесстрашная гиена:

 Бесстрашная гиена — фильмов Джеки Чана.
 Бесстрашная гиена 2 — фильм Чэнь Цюаня.